Кипърската първа дивизия () е най-високото ниво на професионалния футбол в Кипър. Дивизията съдържа 14 отбора. Всички отбори играят 26 мача помежду си, които започват през август и завършват през март. След това групата се разделя на две седмици, които определят отборите, които ще участват в европейските клубни турнири и отпадащите. От 2007 г. до 2012 г. първенството се спонсорира от банка Марфин и носи името Марфин Лаики ().

Отбори за сезон 2015/16 
 АЕК Ларнака
 АЕЛ Лимасол
 Анортосис
 АПОЕЛ
 Аполон Лимасол
 Арис Лимасол
 Агия Напа
 Докса Катокопия
 Еносис Паралимни
 Ермис Арадипу
 Етникос Ахнас
 Неа Саламис
 Омония
 Пафос

Шампиони

Шампиони по клубове

Вечна ранглиста (1934/35 до 2014/15)

Източници 

Футбол в Кипър